

Geografia

Svizzera 
 Oberwil – comune nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)
 Oberwil – ex comune ora frazione di Gachnang, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Oberwil bei Büren – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Oberwil im Simmental – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Oberwil-Lieli, già Oberwil – comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)